Црнча () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Црнче проживало 1019 человек.

География 
Црнча находится на юге общины Дервента, на склонах горы Крньин. Граничит с Сочаницей, Осиньей и Еланским, площадь деревни — 24 квадратных километра. Вся территория холмистая с относительно низкими широкими долинами и ручьями. Также много красивых пологих склонов.

Дома в поселке разбросаны по местности. Большое количество жителей ездят на заработки в Австрию и Италию, остальные в основном заняты в сельском хозяйстве и животноводстве. Во времена Югославии Црнча была одной из наименее развитых деревень в общине и по региону в целом. Большинство населения было занято в компании по обслуживанию общественного и железнодорожного транспорта.

Туризм 
С 1992 года ситуация изменилась в связи с инвестициями и поддержкой правительства Республики Сербии. Было построено много дорог, домов и объектов инфраструктуры.
Ремонт также включал усовершенствование энергосистемы. Через деревню построили магистраль Баня-Лука — Добой, хорошая асфальтированная дорога к Дервенте.

Культура 
Жители сами на свои средства построили в деревне храм. Он был освящен в 2007 году, 27 октября — в день святой Параскевы Пятницы — покровительницы Црнчи. У храма есть мемориальная доска в память о павших сербах во время Боснийской войны, в храме на Благовещение проводят по ним панихиды.

Население 
В населении деревни значительно преобладают сербы, доля остальных национальностей очень мала.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 1003 человека (98,42 %);
 хорваты — 1 человек (0,09 %);
 югославы — 7 человек (0,68 %);
 мусульмане — 3 человека (0,29 %);
 другие — 5 человек (0,49 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской